BG3 steht für:
 ABC-Bereitschaftsgrad 3
 Rajon Nord- und Südostbulgarien (NUTS-1-Regionencode), siehe NUTS:BG